Visitante (músico) - instrumentista e compositor da banda porto-riquenha Calle 13
O Visitante - filme americano de 2007
Os Visitantes (1993)
Visitantes (V)

Desambiguação